Кеш, Кэш:
 Кэш, кеш () — в вычислительной технике промежуточный буфер с быстрым доступом.
 Кэш (Android), или .obb файлы — дополнительные данные приложения, которые загружаются при первом запуске в папку /sdcard/Android/obb.
 Кеш — неостриженные волосы, один из пяти обязательных атрибутов (какар) сикха.
 Кеш — город на Евфрате ниже его соединения с Ирниной.
 Caché — промышленная постреляционная СУБД, интегрированная с технологией разработки веб-приложений.
 Кэш () — сленговое название наличных денег в США.
 Кэш () — английское название древней китайской монеты цянь; то же, что чох (см.: Железные монеты).

Персоналии 
 Кэш, Ая (род. 1982) — американская актриса.
 Кэш, Джеральд (1917—2003) — государственный деятель Багамских островов, генерал-губернатор.
 Кэш, Джонни (; 1932—2003) — американский певец.
 Кэш, Коди (род. 1987) — американский актёр.
 Кэш, Пэт (; 1965) — австралийский профессиональный теннисист.
 Кэш, Свин (род. 1979) — американская профессиональная баскетболистка.
 Кэш, Стивен (; 1989) — американский следж-хоккеист, вратарь.
 Табата Кэш (; 1973) — французская порноактриса.
 Кэш, Элвин Крендолл (;  1970 - 2005) — солдат армии США, герой Иракской войны
 «Кэш» (настоящее имя Лобанов, Игорь Владимирович, род. 1969) — российский рок-музыкант, участник Олимпийских игр 1992 года.

См. также 
 Кеши — демон-оборотень, который, приняв образ дикой лошади, напал на жителей Вриндавана. Убит Господом Кришной.
 Кеши-судана — одно из имён Кришны, означающее «Кришна, убивший демона Кеши».
 Геокэшинг () — туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры.
 Танго и Кэш — комедийный боевик, США, 1989 год. Режиссёр — Андрей Кончаловский.
 Кеше — прежнее название города Шахрисабз (Узбекистан).
 Кэшик, кешик — личная гвардия великих ханов (каанов) монгольского государства, учреждённая Чингис-ханом.